1981 Голяма награда на Австрия е 13-о за Голямата награда на Австрия и десети кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 16 август 1981 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия